Пётр Васильевич Белобородов (9 марта 1925, Ленинград, СССР) — советский врач, драматург и сценарист.

Биография 
Родился 9 марта 1925 года в Ленинграде. В 1945 году поступил в Военно-медицинскую академию, который он окончил в 1950 году и несколько лет после этого работал врачом. В середине 1950-х годов переключился на литературную деятельность, написав две пьесы для театров Ленинграда, а также несколько пьес для чтения, а также несколько сценариев для кинематографа, один из которых был экранизирован.

Фильмография 
Сценарист
 1960 — Домой

Ссылки 
 Краткое досье

Врачи СССР
Драматурги СССР
Сценаристы СССР